Příjmení Hodboď nosí více významných osobností:

 Lukáš Hodboď (* 1996) – český atlet, běžec
 Ondřej Hodboď (2001–2020) – český atlet, běžec
 Tomáš Hodboď (* 1988) – český podnikatel